Никола́й Мартья́нов:
 Мартьянов, Николай Георгиевич (1873—1943) — русский архитектор.
 Мартьянов, Николай Иванович (1923—1993) — Герой Советского Союза.
 Мартьянов, Николай Михайлович (1844—1904) — провизор, ботаник.
 Мартьянов, Николай Николаевич (1893—1984) — журналист и издатель русского зарубежья в США, участник заговора с целью убийства В. И. Ленина.